Aspelin är ett svenskt efternamn. Enligt uppgifter tillgängliga i januari 2020 var 335 personer med namnet folkbokförda i Sverige och  155 personer med namnet bosatta i Finland..

Personer med efternamnet Aspelin
 Arne Aspelin (1911–1990), konstnär
 Bruno Aspelin (1870–1941), finländsk artist och vissångare
 Christian Aspelin (1830–1919), industriman
 David Aspelin (1780–1821), präst, poet och bibliotekarie
 Elias Aspelin (1721–1795), präst och botaniker
 Eliel Aspelin-Haapkylä (1847–1917), finländsk litteratur- och konsthistoriker
 Gert Aspelin (1944–2018), konstnär
 Gunnar Aspelin (1898–1977), filosof, professor
 Johan Reinhold Aspelin (1842–1915), finländsk arkeolog
 Jonas Aspelin (född 1964), pedagogisk forskare, professor
 Karl Aspelin (1857–1932), målare och tecknare
 Kurt Aspelin (1929–1977), litteraturvetare
 Olof Wilhelm Aspelin (1820–1893), instrumentmakare och pianofabrikant
 Signe Aspelin (1881–1961), illustratör och bildkonstnär
 Simon Aspelin (född 1974), tennisspelare
 Staffan Aspelin (född 1927), finländsk regissör
 Sören Aspelin (1906–1973), skådespelare, revyartist, kompositör, textförfattare och teaterchef
 Tobias Aspelin (född 1968), skådespelare och regissör
 Thomas Aspelin (1803–1877), industriman
 Thomas Andreas Aspelin (1767–1836), företagare och politiker
 Waldemar Aspelin (1854–1923), finländsk arkitekt

Se även
 Per Asplin  (1928–1996), norsk skådespelare, revyartist och sångare

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland